Dörschlag ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dörschlag (1837–1917), deutscher Maler, in Transsilvanien tätig
 Ekkehard Dörschlag (* 1963), österreichischer Physiotherapeut, Skibergsteiger, Radrennfahrer und Mountainbiker